Niemcy:
 Katzenelnbogen – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Katzenelnbogen – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Filip I von Katzenelnbogen – hrabia Katzenelnbogen
 Hermann II von Katzenelnbogen – biskup

Inne:
 Katzenelnbogen – hrabstwo
 Katzenelnbogen – zamek

Zobacz też:
 Katzenellenbogen - popularne nazwisko żydowskie